Дисциплината 100 м бътерфлай при мъжете на Летните олимпийски игри 2012 се провежда на 2 и 3 август в Олимпийския център за водни спортове. Майкъл Фелпс печели рекорден 17-и златен медал. Това е последното му индивидуално състезание.

Резултати

Серии

Полуфинали

Полуфинал 1

Полуфинал 2

Финал 

Плуване на летните олимпийски игри 2012